

Поланд — місто, штат Мен
 Поланд — місто в окрузі Чотоква, штат Нью-Йорк
 Поланд — селище в окрузі Геркаймер, штат Нью-Йорк
 Поланд — селище, штат Огайо